Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1974 — 12-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 5 мая по 27 октября 1974 года. Трофей впервые завоевал гватемальский клуб «Мунисипаль».

Зональный этап

Североамериканская зона 

Среди участников были бермудские «Девоншир Кольтс» и «Норт Виллаж Коммунити Клуб», а также американский «Маккаби Лос-Анджелес», однако не одного матча в зоне не было сыграно.

Центральноамериканская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд

Четвёртый раунд

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1974
1974 год в футболе